Одиссей и Навсикая (картина Серова) — картина русского художника Валентина Серова из собрания Третьяковской галереи.
 Одиссей и Навсикая (картина Розы) — картина итальянского художника Сальватора Розы из собрания Государственного Эрмитажа с авторским повторением из собрания Музея искусств округа Лос-Анджелес.